Achaeus är ett släkte av kräftdjur. Achaeus ingår i familjen Inachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Achaeus